«Торпе́до» () — многофункциональный стадион в Жодино, Белоруссия. Является домашним стадионом «Торпедо-БелАЗ». Вместимость — 6524 места. Используется главным образом для проведения футбольных матчей и различного рода праздничных мероприятий.

История 
Стадион был построен в 1969 году. Сооружение включает основное футбольное поле с дренажем и травяным покрытием, системой жидкостного подогрева газона, освещением и двумя зрительскими трибунами. В конце 2011 года закончена реконструкция западной трибуны. Она стала полностью крытой, увеличилась вместимость. Имеется тренировочное футбольное поле с грунтовым покрытием. В 2013 году введено в эксплуатацию запасное поле с искусственным покрытием и освещением.

Общие данные 
Адрес: Жодино, ул. Деревянко

Основные характеристики стадиона 
Год постройки: 1969
Реконструкция: 2005—2011
Вместительность: 6 524 места.
Информационное табло: 1, электронное, цветное.

Поле 
Размер игрового поля: 105×68 м.
Газон: естественный, травяной, с подогревом.

Трибуны 
Количество трибун: 2 (западная и восточная).

Ссылки 
 Информация о стадионе на официальном сайте ФК «Торпедо» (Жодино)
 Фотографии стадиона на сайте stadiumdb.com
 Стадион «Торпедо» (Жодино) на сайте allstadiums.ru

Примечания 

Футбольные стадионы Белоруссии
Спорт в Жодино